Filip Raičević – calciatore montenegrino
Marko Raičević – calciatore montenegrino
Mirko Raičević – calciatore montenegrino
Miroslav Raičević – cestista serbo

Pagine correlate
 Raicevich